Althammer ist der Name folgender Orte:

 Staré Hamry, der deutsche Name der tschechischen Gemeinde Staré Hamry (früher Hamry und Hamrovice, deutsch Althammer), Gemeinde im Okres Frýdek-Místek in den Mährisch-Schlesischen Beskiden am Stausee Šance-Řečice
 Kuźnica Katowska, der deutsche Name der niederschlesischen Gemeinde, früher Alt Hammer, Landkreis Brieg

Althammer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Althammer (auch Andreas Altheimer, Althamer; * um 1500 in Brenz, † um 1539), deutscher Humanist und Reformator
 Georg Althammer (* 1939), deutscher Film- und Fernsehproduzent, Regisseur, Unternehmer und Drehbuchautor
 Jörg Althammer (* 1962), deutscher Sozialwissenschaftler und Ökonom
 Walter Althammer (* 1928), deutscher Jurist und Politiker (CSU)

Siehe auch:
 Altenhammer
 Alter Hammer
 Althamer
 Althammer (Saigerhütte Grünthal)